Kenai (Alasca)
 Distrito da Peninsula do Kenai
 Península de Kenai
 Montes Kenai
 Kenai e Koda
 Parque Nacional dos Fiordes de Kenai

Desambiguação